Geografia:
 Turó del Castell (Porqueres): cim del municipi de Porqueres (Pla d'Urgell)
 Turó del Castell (Palafolls): cim del municipi de Palafolls (Maresme)
 Turó del Castell (Abrera): cim del municipi d'Abrera (Baix Llobregat)
 Turó del Castell (Castellví de Rosanes): cim del municipi de Castellví de Rosanes (Baix Llobregat)
 Turó del Castell (Tavertet): cim del municipi de Tavertet (Osona)
 Turó del Castell o Turó de Mataró: cim de la Serralada de Marina

 Geografia: Altres cims similars.
 Turó del Castellar: cim del municipi de Mura (Bages)
 Turó del Castell d'Arraona: cim del municipi de Sabadell (Vallès Occidental)